Курья — топоним.

 Курья — то же самое, что и старица (участок прежнего русла реки) (сев.-рус.)
 Курья — залив, глубоко вдающийся в берег озера или реки (помор.)

Населённые пункты

Россия 
 Курья — село в Курьинском районе Алтайского края.
 Курья — село в Кытмановском районе Алтайского края.
 Курья — деревня в Няндомском районе Архангельской области.
 Курья — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Курья — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.
 Курья — посёлок в Новокузнецком районе Кемеровской области.
 Курья — деревня в Шалинском районе Свердловской области.
 Курья — посёлок в Вагайском районе Тюменской области.
 Курья — село в Красногорском районе Удмуртии.

Озёра 
 Курья — озеро в Заринском районе Алтайского края.
 Курья — озеро в Топчихинском районе Алтайского края.
 Курья — озеро в Карасукском районе Новосибирской области.
 Курья — озеро в Купинском районе Новосибирской области.
 Курья — озеро в Новосибирске.

Реки 
 Курья (приток Берди) — в Новосибирской области
 Курья (приток Боганиды) — приток Боганиды в Красноярском крае
 Курья (приток Иртыша) — приток Иртыша в Тюменской области
 Курья (приток Северной Двины)
 Курья (приток Сосьвы) — в Свердловской области
 Курья (приток Сылвы) — в Пермском крае и Свердловской области
 Курья — устаревшее название реки Тургайка в Томской области

См. также 
 Сенная Курья
 Моряковский Затон